Паскуа́ле Камерле́нго (, род.  года) — итальянский фигурист, выступавший в танцах на льду со Стефанией Калегари, а затем с Дианой Гереншер. С Калегари он представлял Италию на Олимпийских играх 1992 года, где спортсмены заняли пятое место. Кроме того, они были четвертыми на чемпионате Европы в 1992 году и на чемпионате мира того же года. С Дианой Гереншер Камерленго выступал на Олимпийских играх 1998 года, и занял 17-е место.

В настоящее время он работает тренером по фигурному катанию и хореографом. Среди его учеников — танцоры Федерика Файелла/Массимо Скали и Дженнифер Уэстер/Даниил Баранцев.

Паскуале Камерленго женат на российской фигуристке Анжелике Крыловой. У них двое детей (дочь Стелла 2005 г. р. и сын Энтони — 2008).

Результаты 

(с Гереншер)

(с Калегари)

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1983
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1984
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — танцы на льду

Примечания 

Фигуристы Италии
Родившиеся в Женеве
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Тренеры по фигурному катанию
Хореографы в фигурном катании